Die isländische Fußballmeisterschaft 1998 war die 87. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 18. Mai 1998 und endete mit den letzten Spielen am 26. September 1998.

Es nahmen zehn Mannschaften an dem Bewerb teil, der in einer einfachen Hin- und Rückrunde ausgetragen wurde. ÍB Vestmannaeyja konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen und gewann seine bisher dritte Meisterschaft. Des Weiteren holte der Verein mit einem Sieg im Pokal das Double.

Beide Aufsteiger, ÍR Reykjavík und Þróttur Reykjavík, schafften den Klassenerhalt nicht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1998
1998